Борис Димков Бояджиски () е югославски писател, сценарист, автор на разкази, пиеси и преводач.

Биография 
Роден е на 23 февруари 1915 година в Охрид. Баща му е бояджия. Учи в педагогическото училище в Шабац. След това работи като учител в Охридско и Струмишко, а 1943 - 1944 година е член на Охридския литературен кръжок. В 1950 година става член на Дружеството на писателите на Македония. Работи като редактор в редакцията „Детска радост“ на списание „Титов пионер“. Автор е на множество разкази за деца и драми, както и на монография за живота и делото на комунистическия партизанин Орце Николов. Борис Бояджиски е и автор на сценарии, сред които е сценарият на документалния филм „Радостно детство“, за който е награден с държавно отличие.

Творби 
Сред по-известните му творби са:
 Дадовме сбор (драма 1948)
 Народен херој Јордан Николов-Орце (1953)
 Палавото зајче (разкази, 1953)
 Дедо Мраз пак кај нас (драма, 1953)
 Палавото зајче (разкази, 1953)
 Првите цутови (разкази, 1953)
 Милка (драма, 1954)
 Чекори што не можеа да запрат (разкази, 1958)
 Галебово крило (разкази)
 Денес, утре, задутре (разкази)
 Ронки (разкази, 1960)

Библиография 
 Абаџиев, Ѓорѓи. Борис Бојаџиски: „Дадовме сбор“, пиеса от пионерскиот живот, в: Нов ден, 1950, год. 6, бр. 1 – 2, стр. 62 – 67.
 Кровски, Лазо. Борис Бојаџиски – еден од основоположниците на македонската литература за деца, в: Културен живот, 1979, год. XXIV, бр. 6, стр. 23.

Бележки 

Родени в Охрид
Северномакедонски драматурзи
Северномакедонски детски писатели
Северномакедонски журналисти
Членове на Дружеството на писателите на Македония
Югославски писатели
Северномакедонски сценаристи